Yeste puede referirse a:

 Yeste, municipio de la provincia de Albacete, España.
 Yeste, localidad del municipio de Las Peñas de Riglos, en la provincia de Huesca, España.
 Fran Yeste, futbolista español, exjugador del Athletic Club.